Jerzy Król (1926–2013) – polski lekarz, profesor
 Jerzy Król (1944–2020) – polski aktor
 Jerzy Król (ur. 1944) – polski inżynier i polityk
 Jerzy Król – polski fizyk, dr hab.